Em Espiritismo, a expressão choque anímico refere-se ao contato feito entre o perispírito de um espírito desencarnado e o de um outro espírito, geralmente encarnado. O termo Anímico deriva do grego animé, que significa alma.

Em sessões chamadas de mediúnicas, que ocorrem em ocasiões programadas em quase todos os centros espíritas, o choque anímico é entendido como uma das terapias possíveis para espíritos desencarnados que necessitam de auxílio, constituindo-se do contato entre o espírito desencarnado perturbado e um espírito encarnado que está trabalhando na sessão como médium. Este coloca-se em estado mental sereno, geralmente em prece, procurando, com isso, transmitir um "choque" de boas vibrações emocionais ao espírito perturbado, ajudando, assim, no equilíbrio deste.

A idéia por trás dessa prática é muito simples, sendo ela utilizada comumente no meio social em geral, sempre que uma pessoa abraça com amor uma outra que se encontra perturbada, transmitindo a ela consolo e carinho que, via de regra, melhoram o seu estado de ânimo. Freqüentemente uma mãe faz isso com um filho pequeno que a ela se chega, choroso, por algum motivo.

Espiritismo